Die Gambrinus Liga 2009/10 war die 17. Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie fand vom 25. Juli 2009 bis 23. Mai 2010 mit einer Winterpause vom 23. November 2009 bis 19. Februar 2010 statt.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Aus der 2. Liga 2008/09 waren Bohemians 1905 Prag und der 1. FC Slovácko aufgestiegen, welche die beiden Absteiger FC Tescoma Zlín und FK Viktoria Žižkov ersetzt hatten.

Der Tschechische Meister Sparta Prag qualifizierte sich für die Qualifikation zur UEFA Champions League 2010/11. Für die Qualifikation zur UEFA Europa League 2010/11 qualifizierte sich der Zweitplatzierte FK Baumit Jablonec ebenso wie der Drittplatzierte FC Baník Ostrava. Außerdem nimmt auch Pokalsieger Viktoria Pilsen an der Qualifikation zur Europa League teil. FK Bohemians Prag und SK Kladno stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Dem Tabellenletzten FK Bohemians Prag wurden im Laufe der Saison wegen Missachtung des Fußballverbandes, Verstößen gegen die Verbandsregeln und Wettbewerbsverzerrung zunächst 20 Punkte abgezogen. Die Strafe wurde nachträglich auf 15 Punkte reduziert.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Sparta Prag 

* Roman Hubník (15/1), Patrik Berger (2/–) und Alexander Prudnikow (8/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10